Sadowo (Садово) steht für folgende Orte:

Bulgarien:
 Sadowo, Stadt in der Oblast Plowdiw

Polen:
 Sadowo (Biskupiec), Ort im Powiat Olsztyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Saadau im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen
 Sadowo (Grudziądz), Ort im Powiat Grudziądzki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern, bis 1945: Schadau, Kreis Graudenz, Westpreußen
 Sadowo (Trzebiechów), Ort im Powiat Zielonogorski, Woiwodschaft Lebus, bis 1945: Schanze, Kreis Züllichau-Schwiebus, Brandenburg
 Sadowo (Iłów), Ort im Powiat Sochaczewski, Woiwodschaft Masowien
 Sadowo (Żuromin), Ort im Powiat Żuromiński, Woiwodschaft Masowien
 Sadowo (Dąbrowa Białostocka), Ort im Powiat Sokólski, Woiwodschaft Podlachien
 Sadowo (Mirosławiec), Ort im Powiat Wałecki, Woiwodschaft Westpommern, bis 1945: Zadow, Kreis Deutsch Krone, Brandenburg/Pommern

Siehe auch:
 Sadów